Oion ist der Name mehrerer Orte:

in Spanien:
 ein Ort in der Provinz Álava, siehe Oyón

im antiken Griechenland:
 ein Ort in Lokris, siehe Oion (Lokris)
 ein Ort in Lakonien, siehe Oion (Lakonien)
 Oion Kerameikon, ein Ort in Attika, siehe Kleisthenische Reformen
 Oion Dekeleikon, ein Ort in Attika, siehe Kleisthenische Reformen